Маньшино — название населённых пунктов в России:

 Маньшино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Маньшино — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Маньшино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Маньшино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Маньшино — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Маньшино — деревня в Алексинском районе Тульской области.

См. также 
 Маньшино Большое